Фёдор Добронра́вов:
 Добронравов, Фёдор Борисович (1921—2014) — советский кинооператор, педагог.
 Добронравов, Фёдор Викторович (род. 1961) — советский и российский актёр.